La famille Bérégovoy est une famille française d'origine ukrainienne.

Filiation

Source 
 Christiane Rimbaud, Bérégovoy, Paris, Librairie académique Perrin, 1994, 466 pages 

Famille française